Wojciech Lipiński (inżynier) (ur. 1944) – polski inżynier, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
 Józef Wojciech Lipiński (ur. 1921) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, cichociemny.
 Wojciech Lipiński (fizykochemik) (ur. ?) – profesor Australian National University